Ранчо Мачадо има више значења:

 Ранчо Мачадо, Ехидо Република Мексикана (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Мачадо (Текате), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Мачадо (Тихуана), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику